Тамаринский — многозначный термин.

 Тамаринский (Зиминский район) — упразднённый населённый пункт в Зиминском районе Иркутской области.
 Тамаринский, Михаил Антонович (1812—1841) — русский архитектор.